Brad – nome proprio di persona inglese maschile
Brad – città del distretto di Hunedoara, Transilvania (Romania)
Brad – gruppo musicale statunitense